Джульет Катберт () — ямайская легкоатлетка, спринтер, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 1992 года в беге на 100 и 200 метров, бронзовый призёр Олимпийских игр 1996 года в эстафете 4х100 метров.

Биография 
Посещала  и  в Филадельфии, затем училась в Техасском университете в Остине.

Спортивная карьера 
На Олимпийских ишрах 1992 года в Барселоне выиграла серебряные медали на обеих дистанциях короткого спринта, финишировав после американок Гейл Диверс и Гвен Торренс. В финале эстафеты 4×100 метров она бежала второй этап и сошла с дистанции, получив травму.

В 1992 году названа спортсменкой года на Ямайке.

В 1996 году на Олимпийских играх в Атланте вместе с Мишель Фримен, Николь Митчелл и Мерлин Отти, а также бежавшими на предварительном этапе Андриа Ллойд и Джиллиан Расселл завоевала бронзовую медаль в эстафете 4х100 метров.

В составе ямайской команды четырежды становлилась медалисткой чемпионата мира (1983 — бронза, 1991 — золото, 1995 и 1997 — серебро).

Соревнования

Примечания

Ссылки 
 Track and Field Statistics. Men, Long Jump, All-Years на сайте trackfield.brinkster.net.
 
 

Бегуны на короткие дистанции Ямайки
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1984 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1988 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1992 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике